Коридон има више значења:
 Коридон (Ајова)
 Коридон (Индијана)
 Коридон (Кентаки)